Rose kan som auktorsförkortning betyda:

 Francis Rose
 Francis L. Rose
 H.S.Rose
 Joseph Nelson Rose
 Klaus Rose
 Michael Rose
 Sharon L. Rose
 Walter Rose

Robotskapade auktorsförkortningar